Суперкуп Италије у фудбалу 2020. (; из спонзорских разлога: PS5 суперкуп) било је 33. издање Суперкупа Италије. Одржан је 20. јануара 2021. године, по први пут на Стадиону Мапеи — Чита дел Триколоре у Ређо Емилији, између Јувентуса, првака Серије А 2019/20, и Наполија, победника Купа Италије 2019/20.

Јувентус је поразио Наполи резултатом 2 : 0 и по девети пут је узео титулу Суперкупа Италије.

Позадина 
Јувентус је по девети пут узастопно био учесник Суперкупа Италије, а укупно шеснаести. Четири пута су били победници, а четири пута губитници, док им је укупни однос победа и пораза износио 8 : 7. Наполи се четврти пут нашао у такмичењу у својој историји, а пре је изборио учешће у истом као првак Серије А (1990) и двапут као првак Купа Италије (2012, 2014). Азури су добили два од последња три издања такмичења у коме су учествовали. Сва три пута, Јувентус је био противник.

Утакмица

Види још 
 Серија А 2019/20.
 Куп Италије 2019/20.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Утакмица на веб-сајту -{soccerway.com}- 

2020
Сезона 2020/21. у италијанском фудбалу